algemeen : administrateur
 administrator (evangelisch)
 administrator (katholiek)